Austrolittorina är ett släkte av snäckor. Austrolittorina ingår i familjen strandsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strandsnäckor
Austrolittorina